A borostyán vagy borostyánkő lehetséges jelentései:

 borostyán, növénynemzetség
 borostyán, fosszília
 borostyán, heraldika
 Borostyán, keresztnév
 Borostyán, televíziós sorozat

Települések
 Ausztria
 Borostyánkő (németül Bernstein), mezőváros Burgenland tartományban, a Felsőőri járásban
 Szlovákia
 Pozsonyborostyánkő (szlovákul Borinka), község a Pozsonyi kerület Malackai járásában
 Szlovénia
 Borostyán (korábban Újbeznócz, szlovénül: Novi Beznovci), egykor önálló falu Muravidéken, Pomurska régióban